HMS „Ulster” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Ulsteru, prowincji irlandzkiej:
  – niszczyciel zmodyfikowanego typu R zwodowany w 1917, sprzedany w 1928.
  – niszczyciel typu U zwodowany w 1942, w latach 1954–1956 przebudowany na fregatę typu 15, złomowany w 1980.

Przypisy 

Ulster